Korrekthed har flere betydninger:

 Politisk korrekthed, et begreb inden for sociolingvistik
 Korrekthed (datalogi), et begreb i teoretisk datalogi
 Korrekthed (teologi), et religiøst begreb